Народная немецкая самозащита () — военизированная организация. Сформирована во время Второй мировой войны из представителей этнических немцев в различных районах Восточной Европы.

История 

Первоначально подразделения самозащиты находились на местном уровне в подчинении руководителей СС и полиции (SS- und Polizeiführer) и использовались в качестве вспомогательной силы для убийства десятков тысяч поляков, например, в операции «Танненберг» и чрезвычайной акция по умиротворению. В частности, подразделения самозащиты использовались также на территории рейхсгау Данциг-Западная Пруссия под руководством оберфюрера СС Людольфа-Германа фон Альвенслебена, в районе Люблина под эгидой лидера СС и полиции Одило Глобочника — для массовых казней и для охраны еврейских рабочих колонн.

Зимой 1941-1942 представители этнической германской самозащиты убили тысячи евреев на территории губернаторства Транснистрия, которые были депортированы туда по приказу Иона Антонеску.

См. также 
 Intelligenzaktion 
 SS-Wachsturmbann Eimann

Литература 
 Йохен Бёхлер: Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939 (Fischer 16307 Die Zeit des Nationalsozialismus). Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-596-16307-2 (обзор А. Нольцена в: literaturkritik.de. № за 3 марта 2007).
 Ежи Кохановский, М. Сач (ред.): Die „Volksdeutschen“ in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität (Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau. Bd. 12). fibre-Verlag, Osnabrück 2006, ISBN 3-929759-84-5 (Aufsatzsammlung; s.v. Selbstschutz).
 В. Бенц, Г. Грамль, Г. Вайс: Enzyklopädie des Nationalsozialismus. 3., korrigierte Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 1998, ISBN 3-608-91805-1 (s.v. Selbstschutz; in: Teil II - Lexikon, ab: S. 343).
 К. Янсен, А. Векбекер: Eine Miliz im „Weltanschauungskrieg“. Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/40. In: Wolfgang Michalka (Hrsg.): Der Zweite Weltkrieg. Analysen, Grundzüge, Forschungsbilanz. Издание от имени Военно-исторического бюро исследований. Зеехамер, Вайарн, 1997, ISBN 3-932131-38-X, S. 482–500 (Aufsatzsammlung; Lizenzausgabe des Piper-Verlages, München).
 К. Янсен, А. Векбекер: Der „Volksdeutsche Selbstschutz“ in Polen 1939/40 (Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Bd. 64). R. Oldenbourg, München 1992, ISBN 3-486-64564-1.

Примечания

Ссылки 
 ARD/rbb-online/Dokumentationen: Deutsche & Polen. Selbstschutz. 
 Webseite von Chełmno nad Wisłą/Polen: Die nationalsozialistische Okkupation Kulms 1939 - 1945 
 The Massacres in Transnistria 

Организации нацистской Германии
Нацизм